Ідальго, рідше гідальго () — (в середньовічній Іспанії) — людина з благородної, дворянської родини.

Топонім

Ідальго (штат) — штат у Мексиці

Ідальго (округ) — назва територіальної одиниці:
 Ідальго (округ, Нью-Мексико)
 Ідальго (округ, Техас)
 Ідальго — місто, штат Техас
 Ідальго — поселення, штат Іллінойс

Персоналії 

 Бартоломе Ідальго (1788—1822) — уругвайський і аргентинський поет.
 Мігель Ідальго — національний герой Мексики.
 Мішель Ідальго — французький футболіст.
 Анн Ідальго — французька політична діячка

Інше 
 Ідальго (фільм) — американський фільм 2004 року
 Договір Гвадалупе-Ідальго — мирний договір між Мексикою і США

Див. також 
 944 Гідальго — астероїд, названий на честь Мігеля Ідальго.

Примітки